Ерри () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 93,45 км². Население — 1 557 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры